Пётр Сысо́ев:
 Сысоев, Пётр Акимович (1921—1970) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Сысоев, Пётр Александрович (1911—1991) — российский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Сысоев, Пётр Иванович (1920—2002) — генерал-полковник.
 Сысоев, Пётр Матвеевич (1906—1998) — советский художественный деятель, искусствовед, действительный член АХ СССР (1953).
 Сысоев, Пётр Петрович (1912—1986) — советский государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 3-5-го созывов.